Claude Roy peut désigner :
 Claude Roy (1915-1997), écrivain français ;
 Claude Roy (1928-2015), gastro-entérologue québécois ;
 Claude Roy (né vers 1930), acteur dans Les Disparus de Saint-Agil et d'autres films à la fin des années 1930 et au début des années 1940.
 Claude Roy (né en 1952), député à l'Assemblée nationale du Québec ;